Hektor steht für:
 Hektor, eine Gestalt aus der griechischen Mythologie
 (624) Hektor, ein Asteroid aus der Gruppe der Jupiter-Trojaner 
 Hektor (auch Saug-Hektor), in Österreich ein Haushaltsgerät, um verstopfte Abflüsse freizubekommen, siehe Saugglocke (Sanitärtechnik)
 Hektor-Eisfall, Gletscherbruch auf King George Island im Archipel der Südlichen Shetlandinseln, Antarktis

Hektor ist der Familienname folgender Personen:
 Enno Wilhelm Hektor (1820–1874), deutscher Schriftsteller

Siehe auch:
 Hector